Антиандроге́ны — группа гормональных препаратов, являющихся антагонистами андрогенов. Применяются у женщин — при выраженных явлениях андрогенизации (чрезмерное оволосение, себорея, угри); в качестве феминизирующей гормональной терапии у транс-женщин; у детей — при идиопатическом преждевременном половом созревании; у мужчин — при аденоме или раке предстательной железы (системно) и при облысении и лечении угрей, себореи (местно).

Фармакодинамика и механизм действия 
Препараты данной группы оказывают антиандрогенное действие, предотвращая превращение тестостерона в дигидротестостерон посредством блокады андрогеновых рецепторов или угнетением 5α-редуктазы.

Препараты группы 
К группе антиандрогенов относят ципротерона ацетат, финастерид, , , .

 Ципротерона ацетат — конкурентный антагонист андрогеновых рецепторов, избирательно подавляющий 17-гидроксилирование прегненолона.
 Финастерид — стероидоподобный ингибитор 5α-редуктазы, ответственной за восстановление тестостерона до дигидротестостерона.
 Флутамид — конкурентный антагонист андрогеновых рецепторов, антиандроген нестероидной структуры.
 Нилутамид — нестероидный антиандроген (NSAA).

Противопоказания 
Противопоказанием к приёму антиандрогенов являются выраженные нарушения функций печени и почек, беременность и лактация, анемия, сахарный диабет.

См. также 
 Синдром нечувствительности к андрогенам

Примечания 

Половые гормоны